Râul Mălăiești se poate referi la unul din următoarele râuri din România

 Mălăiești - afluent al râului Elan
 Mălăiești - afluent al râului Sălaș
 Mălăiești - afluent al râului Valea Glăjăriei